Жирковский — хутор в Клетском районе Волгоградской области России, входит в состав Верхнечеренского сельского поселения.

География 
Хутор расположен в западно-центральной части области, по реке Царица .

Уличная сеть состоит из шести географических объектов:

История 
В Области Войска Донского хутор входил в юрт станицы Усть-Медведицкой. На хуторе в 1906 году была построена Троицкая церковь, первым священником которой был Попов Федор Федорович.

Население

Известные жители 
Хутор — малая родина Героя Советского Союза (1945) Григория Алексеевича Сутулова (1918—1990).

Инфраструктура 

Жирковский фельдшерско-акушерский пункт

Транспорт 
Находится на автодороге местного значения.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Клетского района